Кахрис мелкоплодная или  или  — вид небольших кустарниковых растений рода  семейства .

Встречается в Иране, Ираке, на Кавказе. Растёт по сухим холмам, глинистым склонам и лугам.

Химический состав не изучен.

Все части растения при растирании имеют слабо-пряный запах. Весенние молодые розетки листьев используются населением некоторых районов Армении в маринованном или соленом виде как пряная приправа к мясу или как овощное блюдо.

Биологическое описание 
Многолетнее ветвистое кустарникообразное растение высотой 100—150 см, голое, реже короткопушистое. Стебли крепкие, ребристые, с супротивными или мутовчатыми ветвями.

Прикорневые листья на длинных черешках. Прилистники в очертании продолговато-яйцевидные, многократно разделены на нитевидные дольки, заканчивающиеся острием. Стеблевые листья сидячие, менее крупные.

Соцветие — 7—12-лучевой зонтик. Лепестки желтые, голые.

Плоды продолговато-шаровидные, их ребра толстые, тупые, бородавчатые.

Цветёт в июне — августе.

Классификация

Таксономия
, 1798, Tabl. Prov. Mer Casp. 113.

Вид Кахрис мелкоплодная относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Синонимы

Примечания

Литература 

Зонтичные
Флора Кавказа
Приправы